105-й выпуск  Милан — Сан-Ремо — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Италии. Гонка прошла 23 марта 2014 года в рамках Мирового тура UCI 2014.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд категории UCI ProTeam. Также организаторы пригласили 7 проконтинентальных команд.

Маршрут 
Старт гонки по традиции был в Милане, а финиш в Сан-Ремо. Маршрут претерпел изменения по сравнению с прошлым годом. Осенью 2013 года организаторы объявили, что заменят подъём Ле Мани, расположенный на середине пути, на Помпеяну (протяжённость 5 км, градиент средний 5% и максимальный 10-14% на участке в 500 м), которая будет расположена между Поджио и Чипрессой. Но за месяц до старта гонки было сообщено, что из-за плохой дорожной обстановки на Помпеяне этот подъём не будет включён в маршрут, а Ле Мани не будет возвращён. В итоге гонщикам предстояло преодолеть три категорийных подъёма — Пассо дель Туркино (протяжённость 3,7 км, градиент средний 3,7% и максимальный 8%) на середине пути, а на заключительных 30 км Поджио (протяжённость 3,7 км, градиент средний 3,7% и максимальный 8%) и Чипрессу (протяжённость 5,6 км, градиент средний 4,1% и максимальный 9%). Финиш располагался на Лингомаре Итало Кальвино. Протяжённость дистанции составила чуть больше 290 км.

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
  
 

2014 год в велоспорте
Спорт в Италии в 2014 году
Март 2014 года